Uno Trolius kan syfta på:

 Uno Troilus (död 1664), kyrkoherde i Leksand, prost
 Uno Troilius, adlad von Troil (1746-1803), ärkebiskop, den föregåendes sonsons son.